Arctic Race of Norway 2018 var den sjette udgave af cykelløbet Arctic Race of Norway. Løbet var klassificeret som kategori 2.HC, og foregik over fire etaper i Finnmark. Løbet startede i Vadsø 16. august, og sluttede i Alta 19. august. Den samlede vinder af løbet blev russiske Sergej Tjernetskij fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Jakob Fuglsang kørte for 
Jesper Hansen kørte for 
Nicolai Brøchner kørte for 
Louis Bendixen kørte for Team Coop

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Arctic Race of Norway
UCI Europe Tour 2018